«Марионетка» () — мистический триллер режиссёра Элберта ван Стриена, главную роль в котором исполнила Текла Рётен. Премьера в США состоялась 19 сентября 2020 года.

Сюжет 
Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство с Мэнни, замкнутым 10-летним мальчиком, заставляет её усомниться в своей компетентности, а после — в том, что реально. Всё, что рисует ребёнок, вскоре случается. Но это отнюдь не милые детские фантазии. Когда Мэриан решает проконсультироваться с предыдущим терапевтом мальчика доктором Маквитти, то узнаёт, что тот оказался в психолечебнице, где недавно совершил акт самосожжения.

В ролях 

|}

Критика 
Bloody Disgusting проводит параллели между «Марионеткой» и «Шестым чувством» М. Найта Шьямалана, отмечая попытку ван Стриена по-новому взглянуть на поджанр «жутких детей» в хорроре. Она называет фильм неожиданным, запутанным психологическим триллером и ставит ему 2,5 балла из 5.

Примечания

Ссылки 
 'Marionette': European Thriller Gets Sales Deal, First Trailer
 Peter Mullan, Rebecca Front, Emun Elliott join Scottish-set thriller 'Marionette' (exclusive)

Фильмы Великобритании 2020 года
Фильмы-триллеры Нидерландов
Фильмы-триллеры Люксембурга
Фильмы-триллеры Великобритании
Мистические фильмы Великобритании